Remediering kan syfta på:

 Bioremediering – en metod vid marksanering
 Remediering (massmedier) – när innehåll presenteras i ett nytt medium utan att man i det nya mediet gör en referens till det gamla mediet